Ignatjewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Ignatjewo (Amur), in der Oblast Amur
 Ignatjewo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Ignatjewo (Kostroma, Antropowski), im Antropowski rajon der Oblast Kostroma
 Ignatjewo (Kostroma, Sudislawski), im Sudislawski rajon der Oblast Kostroma
 Ignatjewo (Kursk), in der Oblast Kursk
 Ignatjewo (Mari El), in der Republik Mari El
 Ignatjewo (Moskau, Kolomenski), im Kolomenski rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Moskau, Luchowizki), im Luchowizki rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Moskau, Ramenski), im Ramenski rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Moskau, Russki), im Russki rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Moskau, Sergijewo-Possadski), im Sergijewo-Possadski rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Moskau, Serpuchowski), im Serpuchowski rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Moskau, Stupinski), im Stupinski rajon der Oblast Moskau
 Ignatjewo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Ignatjewo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Ignatjewo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Ignatjewo (Tula), in der Oblast Tula
 Ignatjewo (Twer), in der Oblast Twer
 Ignatjewo (Wladimir, Muromski), im Muromski rajon der Oblast Wladimir
 Ignatjewo (Wladimir, Potschepski), im Potschepski rajon der Oblast Wladimir
 Ignatjewo (Wologda, Kirillowski, Talizkoje), im Kirillowski rajon der Oblast Wologda, Landgemeinde Talizkoje
 Ignatjewo (Wologda, Kirillowski, Tscharoserskoje), im Kirillowski rajon der Oblast Wologda, Landgemeinde Tscharoserskoje
 Ignatjewo (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon der Oblast Wologda

Siehe auch:
 Flughafen Blagoweschtschensk-Ignatjewo